Rantoul puede referirse a:

 Rantoul, villa del estado de Illinois.
 Municipio de Rantoul, en el mismo estado.
 Rantoul, pueblo del estado de Kansas.
 Rantoul, pueblo del estado de Wisconsin.